Лас Паредес има више значења:

 Лас Паредес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Паредес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Паредес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Паредес (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Паредес (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Паредес (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паредес (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паредес (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паредес (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паредес (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паредес (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паредес (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паредес (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паредес (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паредес (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Паредес (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Паредес (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Паредес (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Паредес (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Паредес (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Паредес (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паредес (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паредес (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паредес (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паредес (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паредес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Паредес, Умберто Сантос (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Паредес (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Паредес (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Паредес (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Паредес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Паредес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Паредес (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику